klangor – jednostajny dźwięk w powietrzu, zwłaszcza głos żurawi ciągnących w przelocie
 Klangor – polski serial telewizyjny
 Klangor – tom poetycki Urszuli Kozioł